Эван Марсель Тёрнер (; родился 27 октября 1988 года в Чикаго, Иллинойс) — бывший американский профессиональный баскетболист. Играл на позиции атакующего защитника. Был выбран под вторым номером на драфте НБА 2010 года.

Описание спортсмена 
Тёрнер обладает навыками элитного ассистента, отлично подбирает, отличается высоким игровым интеллектом, навыками плеймэйкера, высокорезультативен. По манере игры его сравнивают с Брэнданом Роем. Оба игрока умеют на площадке всё, отлично защищаются и с готовностью принесут себя в жертву ради командного успеха. В колледже Эван играл с 1 по 3 позицию (комбо-гард/форвард).

Студенческая карьера 
Эван Тёрнер учился в университете штата Огайо и выступал за команду «Огайо Стэйт Бакайс», в которой провёл три сезона. Прозвище Тёрнера «Злодей» (). Средняя статистика в сезоне NCAA 2009/2010 в составе «Огайо»: 19,5 очка, 9,4 подбора, 5,8 передачи, 1,8 перехвата, 0,9 блок-шота в среднем за 34,6 минуты. По результатам прошедшего студенческого сезона Тёрнера включили в символическую пятёрку США по версии AP, в которую также вошли Джон Уолл, Скотти Рейнольдс, Демаркус Казинс и Уэсли Джонсон.

Карьера в НБА 
На драфте НБА 2010 года Тёрнер был выбран командой «Филадельфия Севенти Сиксерс» под вторым номером. Тёрнер подписал трёхлетий контракт. 25.10. 2013 года «Сиксерс» продлил контракт до конца 2014 года.

20 февраля 2014 года Тёрнер был обменян с Лавоем Алленом в «Индиана Пэйсерс» на Дэнни Грэнджера и выбор во втором раунде драфте НБА 2014 года.

24 июня 2019 года Тёрнер перешёл в клуб «Атланта Хокс» в результате обмена на Кента Бэйзмора.

5 февраля 2020 года Тёрнер был обменян в клуб «Миннесота Тимбервулвз». Но за клуб так и не сыграл. 30 ноября 2020 года Тёрнер объявил о завершении карьеры баскетболиста.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Награды и достижения 
 2006—2007 First-team AP Class AA All-state (Illinois)
 2008-09 First-team All-Big Ten Conference
 2008-09 Big Ten Scoring Champion
 2009 All-Big Ten Tournament team
 2009 All-American honorable mention (AP)
 2010 Трофи Оскара Робертсона
 2010 Баскетболист года конференции Big Ten
 2010 National Player of the Year (AP, FOX, NABC, SN, Wooden)
 2010 Big Ten Tournament Most Outstanding Player
 2010 All-American first-team (AP, FOX, NABC, TSN, Wooden (10-man team), USBWA, YS)
 2010 Приз Нейсмита лучшему игроку года среди студентов

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ESPN

Баскетболисты США
Игроки «Огайо Стэйт Баккайс» (баскетбол)
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Атланта Хокс»